Wallbach puede referirse a:

Wallbach, municipio alemán del estado de Turingia; o
Wallbach, comuna suiza del cantón de Argovia.